Ritenzione idrica – condizione medica caratterizzata dalla presenza di un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo, causante un edema
Ritenzione urinaria – condizione medica caratterizzata dalla presenza di urina nella vescica, come conseguenza dell'incapacità della stessa di svuotarsi